Il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 1976 è stata la quinta edizione del torneo.

Formula
La formula prevedeva un solo turno, costituito da un girone all'italiana che includeva tutte e sei le squadre partecipanti. Il torneo si svolse a Recife, in Brasile.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia
Jornal do Brasil, dal 21 gennaio al 2 febbraio 1976

Collegamenti esterni
 Games of the XXI. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF

Calcio nel 1976
Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL
CONMEBOL21
Q